Hans Pfisterer ist der Name folgender Personen:

* Hans Pfisterer (Theologe) (1947–2021), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Hans Pfisterer (Leichtathlet) (* 1953), deutscher Leichtathlet